Maresia
 Maresia (poema)
 Maresia (Maués)
 Maresia (género botânico)

Veja também 
 Maresias

Desambiguação